Владимир Евграфович Бугров (род. 1933) — советский инженер-конструктор космической техники, кандидат в космонавты.

Биография 
В 1956 году окончил Московский авиационный институт (МАИ) им. Серго Орджоникидзе по специальности «инженер-механик по авиадвигателестроению».

С 1956 по 1961 годы работал в ОКБ-301 (ныне НПО имени С. А. Лавочкина). Участвовал в разработке:
 межконтинентальной кылатой ракеты (МКР) «Буря»
 зенитного ракетного комплекса «Даль».

В 1961 году переведён в ОКБ-1 (ныне ОАО РКК «Энергия» им. С. П. Королёва). Участвовал в проектировании:
 тяжёлого межпланетного корабля (ТМК) для пилотируемого облёта Венеры и Марса
 лунного орбитального корабля (ЛОК) (старший инженер, затем ведущий конструктор)
 многоразового ракетно-космического комплекса Энергия-Буран (руководитель группы и ведущий конструктор)

Уволен из РКК «Энергия» 6 января 1995 года в связи с уходом на пенсию.

Академический советник Российской инженерной академии.

Заслуженный ветеран РКК Энергия им. С. П. Королева. Заслуженный инженер России.

Ссылки 
 Бугров, Владимир Евграфович на сайте www.astronaut.ru 

Персоналии:Космонавтика СССР
Программа «Буран»
Исследование Марса
Исследование Венеры
Советская лунная программа
Выпускники Московского авиационного института